Сер:

 Сер — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Од.
 Сер — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Сер — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы
 сер — старая мера веса в Индии, равна приблизетельно 900 граммов.

См. также 
 Сер-Сент-Мари
 Сер-сюр-Арже